Мњихов може бити:

 Мњихов (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Мњихов (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Мњихов (Хеб), насељено мјесто у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република